Герцог Бивона (; ) — испано-итальянский аристократический титул, созданный 22 мая 1554 года королем Карлом I Габсбургом для Педро де Луна и Перальта, 10-го графа Кальтабеллотты и сеньора Бивоны.

Название титула происходит от названия итальянской коммуны Бивона в провинции Агридженто в регионе Сицилия.

В течение трёх поколений титул герцога де Бивона принадлежал домам Монтальто и Вилльяфранка, а в 18 веке перешел к дому Медина-Сидония. 16-й герцог Медина-Сидония передал герцогский титул своему младшему брату, Хосе Марии Альваресу де Толедо и Палафокс, который 7 июля 1865 года был признан испанской королевой Изабеллой II в качестве 13-го герцога де Бивона.

Герцоги де Бивона

Генеалогическое древо

См. также 
 Герцог Медина-Сидония
 Герцог де Монтальто (27 мая 1507)
 Принц Патерно

Источники 
 Salazar y Acha, Jaime de (2012). Los Grandes de España (Siglos XV—XXI). Madrid: Ediciones Hidalguía. ISBN 978-84-939313-9-1.

Ссылки 
 Duques de Bivona-I
 Duques de Bivona-E

Герцоги Испании
Герцоги Италии